New Year’s Eve (englisch Silvester) steht für:
 New Year’s Eve, Kurzfilm von Col Spector aus dem Jahr 2002, Teil der Filmkompilation Stories of Lost Souls
 New Year’s Eve, US-amerikanische Liebeskomödie von Garry Marshall aus dem Jahr 2011, siehe Happy New Year (2011)

Siehe auch:
 Happy New Year